Quipile kan syfta på:

Colombia 

 Quipile (kommun), Cundinamarca, 
 Quipile (ort), Cundinamarca,